O Campeonato Maranhense 2ª Divisão de 2006 definiu as duas vagas para a elite do futebol maranhense. Classificaram-se Santa Luzia e Nacional, respectivamente campeão e vice.

Participantes

Classificação final

Jogos

1ª Rodada 

Tocantins 1 X 9 Santa Luzia
Nacional 2 X 2 Americano

2ª Rodada 

Americano 1 X 0 Tocantins
Santa Luzia 2 X 0 Nacional

3ª Rodada 

Tocantins 1 X 2 Nacional
Santa Luzia 2 X 1 Americano

4ª Rodada 

Santa Luzia 2 X 0 Tocantins
Americano 0 X 1 Nacional

5ª Rodada 

Tocantins 2 X 1 Americano
Nacional 1 X 1 Santa Luzia

6ª Rodada 
Nacional 0 X 0 Tocantins

Americano 1 X 3 Santa Luzia

2006
Futebol de 2006 no Brasil